

Pedofilie 
 Pedofilie, volwassenen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen
 Pedoseksualiteit (kindermisbruik), het seksueel misbruiken van een minderjarige door een volwassene
 Pedo-Alarm, 147ste album uit de Belgische stripreeks De avonturen van Urbanus uit 2011
 Pedobear, internetmeme over een pedofiele beer

Anders 
 Pedofobie, angst voor kinderen
 Saga pedo, sprinkhaan uit de familie sabelsprinkhanen